Mužská čtyřhra Erste Bank Open 2016 probíhala v závěru října 2016. Do deblové soutěže vídeňského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl polsko-brazilský pár Łukasz Kubot a Marcelo Melo, který titul dokázal obhájit.

Čtvrtfinálová výhra Boba a Mika Bryanových nad Pablem Cuevasem a Viktorem Troickim pro Američany znamenala jubilejní 1000. vítězný zápas na okruhu ATP Tour, v jehož rámci získali 113 titulů během 19 sezón (celkem spolu odehráli 1 309 utkání). V historických statistikách za nimi na druhé příčce zaostával australský pár Todd Woodbridge a Mark Woodforde, jenž vybojoval 508 výher.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený pár složený z Poláka Łukasze Kubota a Brazilce Marcela Mela, který ve finále zdolal za 1 hodinu a 43 minut nenasazenou autralsko-francouzskou dvojici Oliver Marach a Fabrice Martin po setech 4–6 a 6–3, až v rozhodujícím supertiebreaku poměrem míčů [13–11]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů, rozdělili si finanční odměnu ve výši 126 400 euro a získali druhou společnou deblovou trofej, přičemž první zaznamenali na tomto turnaji v předchozím roce. Kubot vybojoval čtrnáctou deblovou trofej na okruhu ATP Tour a Melo dvacátou druhou takovou.

Nasazení párů 
  Jamie Murray /  Bruno Soares (semifinále)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)
  Feliciano López /  Marc López (čtvrtfinále)
  '''Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Vienna Open
Tenis v Rakousku v roce 2016
ATP World Tour 2016